Коридалос — греческий топоним. Может означать:

 Коридалл, также Эгалео — холм (гора) в Аттике.
  — дем Древних Афин, в филе Гиппотоонтида.
 Коридалос (Аттика) — город, пригород Афин.
  — станция Афинского метрополитена.
  — село в Фессалии.
  — закрытая спортивная арена в Коридалосе.
  — тюрьма в городе Коридалос, известная суровыми, по европейским меркам, условиями содержания.